Toon Marty (ang. ToonMarty, 2017) – kanadyjski serial animowany stworzony przez Robina Balzano, Pascale'a Beaulieu, Paula Stoica i Frédéricka Wolfe'a, a wyprodukowany przez Sardine Productions.

Premiera serialu odbyła się w Kanadzie 1 maja 2017 na kanadyjskim kanale Teletoon. Miesiąc później po premierze kanadyjskiej serial zadebiutował w Polsce 1 czerwca 2017 na antenie Nickelodeon Polska.

Opis fabuły 
Serial opowiada o perypetiach chłopca imieniem Marty – maskotki marketu ToonMart, który wtyka w nos w kaźdą, nawet najmniejszą sprawę. Wszystkie zadania podejmowane przez głównego bohatera zamienia w prawdziwą, wielką przygodę, a także wciąga przy tym w każde szaleństwo również swoich przyjaciół.

Bohaterowie 
 Marty – główny bohater kreskówki, maskotka marketu ToonMart oraz jedyny pracownik, który wtyka nos w każdą sprawę. Ubiera się w czarne spodnie, żółtą koszulkę i czerwoną czapkę.
 Burnie – najlepszy przyjaciel Marty'ego.
 Holly – niebieski robot płci żeńskiej.
 Jack – szef Marty'ego. Jest fioletowym kretem w okularach.
 Suki - przyjaciółka Marty'ego. Ubiera się w turkusowy T-shirt z serduszkiem i nad uszkami ma dwa kwiatki. Ma rogi i jest bardzo długa i chuda.

Obsada 
 Brian Found – Marty
 Mike Paterson – Burnie
 Holly Gauthier-Frankel – Holly
 Brett Schaenfield – Jack

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Nickelodeon Polska
Wystąpili:
 Józef Pawłowski – Burnie
 Aleksander Sosiński-Marty
 Jacek Kopczyński – Super Simon
 Julia Kołakowska-Bytner – Holly
 Jarosław Domin – Jack
 Wojciech Chorąży – Gofrzak (odc. 2)
 Mieczysław Morański-Kucharz 
 Maciej Kosmala-Kloszard Jim 
 Janusz Wituch
 Tomasz Jarosz
 Maciej Kosmala
 Anna Wodzyńska
i inni

Lektor: Jacek Kopczyński

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2017